Светско првенство у рукомету 2003. одржано је у Португалу од 20. јануара до 2. фебруара 2003. године. Прваци су постали Хрвати који су у финалу били бољи од Немаца, док су у утакмици за треће место Французи савладали Шпанце.

Тимови који су се пласирали на првенство 
Тимови који су се пласирали на СП подељени су у 4 групе са по 6 тимова, и то:

Група А :  Кувајт,   Мароко,   Пољска,   Шпанија,   Тунис,   СР Југославија.

Група Б :  Аустралија,  Немачка,  Гренланд,  Исланд,  Португал,  Катар.

Група Ц :  Аргентина,  Хрватска,  Француска,  Мађарска,  Русија,  Саудијска Арабија.

Група Д :  Алжир,  Бразил,  Данска,  Египат,  Словенија,  Шведска.

Пласмани по групама

Група А

Група Б

Група Ц 

Хрватска се налази на првом месту јер је у међусобној утакмици савладала Француску.

Група Д 

Шведска се налази на првом месту јер је у међусобном двобоју савладала Данску.

Други круг такмичења

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Завршница 

''а након продужетака

Коначни пласман 
  Хрватска
  Немачка
  Француска
  Шпанија
  Русија
  Мађарска
  Исланд
  СР Југославија
  Данска
  Пољска
  Словенија
  Португал
  Шведска
  Тунис
  Египат
  Катар
  Аргентина
  Алжир
  Саудијска Арабија
  Кувајт
  Аустралија
  Бразил
  Мароко
  Гренланд

Спољашње везе 

 СП 2003.

Светско првенство у рукомету
Рукомет у 2003.